Tjärdalstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärdalstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737944-167357), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tjärdalstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737972-167300), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tjärdalstjärnen (Sorsele socken, Lappland, 722935-160082), sjö i Sorsele kommun, 
Tjärdalstjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724548-160772), sjö i Sorsele kommun,

Se även
Tjäredalstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn